Мартіна Хінгіс і Саня Мірза були чинними чемпіонками, але цього разу Мірза вирішила взяти участь у турнірі в Токіо. Хінгіс грала в парі з Єленою Янкович, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Ольга Говорцова і Віра Лапко.

Ейжа Мугаммад і Пен Шуай виграли титул, у фіналі перемігши пару Говорцова і Лапко з рахунком 6–2, 7–6(7–3).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Guangzhou International Women's Open, парний розряд
2016